Важи́нський — прізвище.

 Важинський Олександр Григорович (1910—1970) — командир ескадрильї 6-го бомбардувального авіаційного Краківського полку 219-ї бомбардувальної авіаційної Ченстоховської дивізії 4-го бомбардувального авіаційного корпусу, 2-ї повітряної армії, 1-го Українського фронту, майор, Герой Радянського Союзу.
 Важинський Ярослав Володимирович (*1994) — український футболіст, воротар маріупольського «Іллічівця».
 Порфирій Скарбек-Важинський (1732—1804) — український релігійний діяч, греко-католицький єпископ Холмський.